Армледер:
 Армледер (нем. Armleder — кожаная рука) — шайка разбойников (головорезов) грабившая и убивавшая евреев в Верхнем Эльзасе, предводитель шайки называл себя «Король Армледер» («König Armleder»).
 Д. Армледер (англ. John Armleder) — художник, критик, куратор, член базирующейся в Женеве Группы Люк Буа.